Alberto V de Baviera, llamado el Magnánimo (en alemán: Albrecht V. von Bayern, der Großmütige; Múnich, 29 de febrero de 1528-ibidem, 24 de octubre de 1579), fue duque de Baviera desde el año 1550 hasta su muerte.

Biografía 
Era hijo del duque Guillermo IV de Baviera y de María de Baden-Sponheim. Sus abuelos maternos fueron el margrave Felipe de Baden-Sponheim y Isabel del Palatinado, siendo ésta hija del elector Felipe del Palatinado y de Margarita de Baviera-Landshut, quien a su vez, era hija de Luis IX, duque de Baviera, y de Amalia de Sajonia.

Actividad política 
Alberto fue educado en Ingolstadt bajo la tutela de profesores católicos. En 1547 contrajo matrimonio con su sobrina tercera, Ana de Habsburgo-Jagellón, una de las hijas de su primo segundo, el emperador Fernando I del Sacro Imperio Romano Germánico, con Ana de Bohemia y Hungría, quien era hija del rey Vladislao II de Bohemia y Hungría. Esta unión concluyó con el largo litigio secular entre Baviera y Austria.

Alberto ahora podía dedicarse plenamente en los problemas internos de su dominio, y se concentró particularmente en convertirse en el líder alemán de la contrarreforma. Ejerció una labor de represión, bajo la absoluta convicción que la causa católica estaba conectada inseparablemente con la fortuna de la Casa de Wittelsbach.

Internamente, tomó pocas decisiones en sus propias manos, entregando la mayor parte de la gestión a sus colaboradores, sobre todo en sus últimos años. Georg Stockhammer y Wiguleus Hundt fueron los más importantes, siendo el último, parte relevante en Tratado de Passau y la Paz de Augsburgo.

El duque tuvo que superar enormes esfuerzos para darle a su hijo, Ernesto, el Arzobispado de Colonia. No alcanzó a ver sus frutos, por su prematura muerte, pero este proyecto fue recogido por sus sucesores, que obtuvieron el título y lo retuvieron por dos siglos.

Alberto está sepultado en la Catedral de Nuestra Señora de Múnich.

Actividades culturales 
El duque se definió como patrono de las artes y recolectó diversas colecciones, además de la Biblioteca de la Corte de Múnich, que se convirtió en uno de los centros fundamentales de la cultura bávara durante todo el siglo XVI.

Familia 
De su matrimonio con su sobrina tercera, Ana de Habsburgo-Jagellón, nacieron 5 hijos que llegaron a adultos:
 Guillermo V (1548-1626), duque de Baviera.
 Fernando (1550-1608).
 María Ana (1551-1608), casada con el duque Carlos II de Estiria.
 Maximiliana María (1552-1614).
 Ernesto (1554-1612).

Enlaces externos 

 Hofkleiderbuch (Abbildung und Beschreibung der Hof-Livreen) des Herzogs Wilhelm IV. und Albrecht V. 1508-1551. de la Biblioteca Bábara

Duques de Baviera del siglo XVI de la dinastía Wittelsbach
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro
Nacidos en Múnich
Fallecidos en Múnich